Bulloch est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Comté de Bulloch en Géorgie aux États-Unis

Patronyme 

 James Dunwoody Bulloch (1823-1901), un espion confédéré américain ;
 Jeremy Bulloch (1945-2020), acteur de cinéma britannique ;
 Angela Bulloch (1966), plasticien contemporaine canadienne ;
 Gordon Bulloch (1975), joueur de rugby écossais.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais